Federico Guglielmo II di Sassonia-Altenburg (1603-1669) – duca di Sassonia-Altenburg
 Federico Guglielmo III di Sassonia-Altenburg (1657-1672) – duca di Sassonia-Altenburg